Сквозники — село в составе Чемашихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

В селе имеется памятник градостроительства и архитектуры Церковь Михаила Архангела, построенная в XVIII веке.

Население

Источники 

Населённые пункты Краснобаковского района